Hörstel steht für:
 Hörstel, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Hörstel (Hörstel), Stadtteil der Stadt Hörstel

Hörstel ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Hörstel (* 1956), deutscher Publizist und politischer Aktivist